La Superkupa Shqiptar 2014 è stata la 21ª edizione della Supercoppa albanese.

La partita si è disputata a Tirana allo stadio Qemal Stafa Stadium tra Skënderbeu, vincitore del campionato e Flamurtari Valona, vincitore della coppa.

A conquistare il trofeo è stato lo Skënderbeu per 1-0. Per la squadra di Coriza è il secondo titolo.

Tabellino

Voci correlate 
 Kategoria Superiore 2013-2014
 Kupa e Shqipërisë 2013-2014

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2014
2014